Пахомово — название населённых пунктов в России:
 Пахомово — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Пахомово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Пахомово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Пахомово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Пахомово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Пахомово — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Пахомово — деревня в Курском районе Курской области.
 Пахомово — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Пахомово — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Пахомово — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Пахомово — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Пахомово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Пахомово — бывшая деревня на территории, подчинённой городу Добрянке Пермского края.
 Пахомово — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Пахомово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Пахомово — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Пахомово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Пахомово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Пахомово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Пахомово — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Пахомово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Пахомово — село в Пронском районе Рязанской области.
 Пахомово — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Пахомово — деревня в Калязинском районе Тверской области, входит в состав Семендяевского сельского поселения.
 Пахомово — деревня в Калязинском районе Тверской области, входит в состав Старобисловского сельского поселения.
 Пахомово — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Пахомово — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Пахомово — поселок в Заокском районе Тульской области.
 Пахомово — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Пахомово — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Пахомово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Пахомово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Пахомово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Пахомово — платформа Тульского отделения Московской железной дороги.

См. также: 
 Похомово